Amu – faraone dell'Antico Egitto della XVI dinastia.

Sigle 
 Atomic mass unit – in inglese è l'unità di massa atomica
 Antarctic Micronational Unit – in inglese è l'Unione micronazionale antartica
 African Mathematical Union – in inglese è l'Unione matematica africana
 Azienda Mobilità Ufitana – società per azioni titolare di contratto di servizio di trasporto pubblico nel territorio di Ariano Irpino

Codici 
 AMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amanab (Papua Nuova Guinea)